Стеклянный дом — название ряда кино- и телевизионных фильмов.

 «Стеклянный дом» — фильм (2001) Дэниэла Сакхейма.
 «Стеклянный дом» — документальный фильм (2006) Брэда Марлоу.